Langwasser Mitte (Neurenberg), een buurt in het Neurenbergse stadsdeel Langwasser.
Langwasser Mitte (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg.